Assassin's Creed: Brotherhood
 Assassin's Creed: Bloodlines